Seven (sept en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 Seven, un film américain de David Fincher sorti en 1995.

Musique

Chansons 
 Seven, une chanson de David Bowie, de l'album  (1999) ;
 Seven, un single de Mika Nakashima (2004).

 , une chanson de Prince extraite de l'album Love Symbol sorti en 1992.

EP 
 Seven, le troisième EP du DJ Martin Garrix sorti en 2016 ;
 The Seven, un EP collaboratif de Talib Kweli et Styles P. sorti en 2017.

 7, un EP du groupe de rock U2 sorti en 2002 ;
 7, un EP de Lil Nas X sorti en 2019.

Albums 
 Seven, un album de Poco sorti en 1974 ;
 Seven, un album du groupe Night Ranger sorti en 1998 ;
 Seven, un album de Lisa Stansfield sorti en 2014.

 7, un album du groupe Madness sorti en 1981 ;
 7, un album du groupe S Club 7 sorti en 2000 ;
 7, un album du groupe Beach House sorti en 2018 ;
 7, un album de David Guetta sorti en 2018

Chaînes de télévision 
 Seven Network est une chaîne de télévision australienne pour Nine Network Australia et 7TWO avec CBBC et Cake Entertainment, en co-production avec Cheeky Little Media.
 Seven ou Semyorka, une chaîne de télévision russe ;

Autres 
 Windows 7, nom anglophone de la version du système d'exploitation de Microsoft sortie le  ;
 Lotus Seven, une voiture de sport ;
 Seven ou Sevens, nom tiré de l'anglo-saxon communément donné au rugby à sept ;
 Mercury Seven, le premier groupe d'astronautes recruté par la NASA, comprenant Alan Shepard ou John Glenn ;
 Doc Seven, vidéaste éducatif français.
 La Seven Society, une société secrète de l'université de Virginie aux États-Unis.
 La , une rivière du Yorkshire du Nord

Voir aussi 

 Se7en est un chanteur sud-coréen.
 

Homonymie de titre